

Sigle 
 Vasoactive intestinal peptide – peptide intestinale vasoattivo, un ormone
 Ventral Intraparietal (area) – area intraparietale ventrale
 Very Important Person – persona molto importante

Cinema 
 Un pezzo grosso (V.I.P.) – film britannico del 1961
 Vip - Mio fratello superuomo – film d'animazione di Bruno Bozzetto del 1968

Codici 
 VIP – codice vettore ICAO di Tag Aviation UK

Televisione 
 Vallery Irons Protection – serie televisiva statunitense prodotta dal 1998 al 2002 ed interpretata da Pamela Anderson
 VIP – film-TV italiano del 2008
 VIP – drama coreano del 2019

Musica 
 VIP – etichetta discografica
 V.I.P. – singolo di Ensi del 2014
 V.I.P. - Vera impronta popolare – album di Vincenzo da Via Anfossi del 2014

Altro 
 VIP Ecuador – compagnia aerea ecuadoriana
 Vip – ciclomotore Garelli.

Altri progetti